В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Монго́лии значится 5 наименований (на 2021 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 3 объекта включены в список по культурным критериям и 2 объекта — по природным критериям. Кроме этого, по состоянию на 2021 год, 12 объектов на территории Монголии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Монголия ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 2 февраля 1990 года. Первый объект, находящийся на территории Монголии был занесён в список в 2003 году на 27-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов 

</center>

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Монголии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов 

</center>

Примечания

См. также 

 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии

Ссылки 
 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия
 Всемирное наследие ЮНЕСКО на русском языке
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Монголии

 
Монголия
Списки:Монголия